Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1894 war ein Tenniswettbewerb in London.

Nachdem sich die Vorjahressiegerin Charlotte Dod aus dem aktiven Tennissport zurückgezogen hatte, holte sich Blanche Bingley-Hillyard ihren dritten Titel.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 253.

Dameneinzel
1894